Jiulong Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiulong (socken i Kina, Guangxi), 
 Jiulong (socken i Kina, Chongqing, lat 29,66, long 108,58), 
 Jiulong (socken i Kina, Chongqing, lat 30,94, long 108,64), 
 Jiulong (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Jiulong (socken i Kina, Henan), 
 Jiulong (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar